Crossover (ficció)
 Crossover (música)
 Crossover Thrash
 Crossover Magazine
 Crossover, nom anglès per a designar el vehicle multisegment.